

Події 
 31 січня — Electronic Arts випускає симулятор життя The Sims для платформи Microsoft Windows, розроблений компанією Maxis, версія для Mac OS вийшла 25 липня.
 4 лютого — 1-й щорічний чемпіонат Dreamcast (із зображенням відеогри Sonic Adventure).
 Березень — проходить 2-й щорічний Фестиваль незалежних відеоігор (IGF).
 20 березня — відбувається вихід пригодницької гри The Longest Journey у Німеччині, 20 квітня гра виходить в Великій Британії, а 16 листопада у Північній Америці. Спершу гра вийшла в 19 листопада  у Норвегії.
 24 березня — виходять гонки Need for Speed: Porsche Unleashed відразу для платформ Microsoft Windows та PlayStation.
 27 березня — компанія Activision випускає шутер від першої особи Soldier of Fortune, розроблений Raven Software для платформи Microsoft Windows.
 Квітень — Nintendo продає свою стомільйонну портативну консоль Game Boy.
 11-13 травень — 6-й щорічна виставка Electronic Entertainment Expo (E³); 3-я нагорода Game Critics Awards за найкращий Е³.
 22 червня — Eidos Interactive випускає в Північній Америці action-RPG Deus Ex для Windows, для MacOS гра виходить 7 липня. В Європі версія гра для Windows виходить 27 вересня.
 29 червня — Blizzard випускає action-RPG Diablo II для платформи Microsoft Windows.
 21 липня — випущено Mario Tennis для Nintendo 64.
 10 вересня — Sega.com запустила SegaNet.

Релізи

Пристрої 
 9 березня — вийшла WonderSwan Color в Японії.
 Випущена аркадна система Sega NAOMI 2.
 Випущена 2 ігрова система у лінійці PlayStation та 2 у шостому поколінні PlayStation 2

Бізнес 
 Засновані: PopCap Games, Smilebit, 21-6 Productions, Yeti Interactive.
 Закриті: Looking Glass Studios, SNK.
 Electronic Arts купляє DreamWorks Interactive.
 Infogrames купляє Hasbro Interactive та Paradigm Entertainment.
 Microsoft купляє Bungie.
 Nvidia купляє 3dfx Interactive.
 Sony купляє Verant Interactive.
 THQ купляє Volition.
 Ubisoft купляє Red Storm Entertainment.

Примітки 

Роки у відеоіграх
2000
2000-ні